ГАКО — аббревиатура, может означать:

Казахстан 
 Государственный архив Карагандинской области
 Государственный архив Костанайской области

Россия 
 Государственный архив Калининградской области
 Государственный архив Калужской области
 Государственный архив Кемеровской области
 Государственный архив Костромской области
 Государственный архив Курганской области
 Государственный архив Курской области
 старое название Центрального государственного архива Кировской области (ЦГАКО)

Украина 
 Государственный архив Киевской области
 Государственный архив Кировоградской области